

Astronomia
 Acronimo del Lynds Bright Catalogue (vedi Cataloghi di Lynds)

Codici 
 lbn – codice ISO 639-3 della lingua lamet
 LBN – codice identificativo del localizzatore pista 27 di Albenga/Riviera Airport, radioassistenze per la navigazione aerea